Chantada steht für:

 Chantada (Comarca), Comarca in der galicischen Provinz Lugo, Spanien
 Chantada, Municipio (Concello) in der gleichnamigen Comarca in der galicischen Provinz Lugo, Spanien
 Chantada (Chantada), Parroquia im gleichnamigen Municipio galicischen Provinz Lugo, Spanien
 Chantada (Alba), Ort im Municipio (Concello) Alba der galicischen Provinz Lugo, Spanien
 Chantada (Frollais), Ort im Municipio (Concello) Frollais der galicischen Provinz Lugo, Spanien
 Chantada (A Baña), Ort im Municipio (Concello) A Baña der galicischen Provinz A Coruña, Spanien
 Chantada (Ourense), Ort im Municipio (Concello) Ourense der gleichnamigen galicischen Provinz, Spanien
 Chantada (A Regueira), Ort im Municipio (Concello) A Regueira der galicischen Provinz Oza-Cesuras, Spanien
 Chantada (Souto), Ort im Municipio (Concello) Souto der galicischen Provinz Paderne, Spanien

Familienname:
 Gustavo Chantada (* 1976), argentinischer Schauspieler und  Casting-Direktor